ASB Classic 2005 года — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2005 является 20-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 3 по 9 января 2005 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Эми Фразье (№ 26 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Катарина Среботник выигрывает свой третий одиночный титул в рамках ассоциации.
 Синобу Асагоэ уступает свой третий (и последний) финал в рамках ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Синобу Асагоэ завоёвывает свой 6-й титул на соревнованиях ассоциации.
 Катарина Среботник завоёвывает свой 8-й титул на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 ASB Classic
 WTA Тур 2005
 Серия турниров 4-й категории WTA
 Heineken Open 2005

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2005 года
2005